Boyd kan syfta på

Boyd – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Personer
 Boyd (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Personer med förnamnet Boyd
 Boyd Alexander
 Boyd Coddington
 Boyd Mwila (född 1984), zambisk fotbollsspelare som spelat i Sverige

Geografi

Antarktis 

 Mount Boyd, Antarktis,

USA 

 Boyd, Texas, Wise County, 
 Boyd, Minnesota, Lac qui Parle County, 
 Boyd, Wisconsin, Chippewa County,

Se även
 Boyd County